Andrés Paleólogo (Andreas Palaiologos o Palaeologus; 1453-1502) fue de jure Emperador bizantino y Déspota de Morea desde 1465 hasta su muerte en 1502.

Era el sobrino de Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino de Constantinopla. Después de que Constantino fue derrotado y asesinado por las fuerzas de Mehmed II el 29 de mayo de 1453, Andrés siguió viviendo en Morea, que sería gobernada independientemente por el padre de Andrés, Tomás Paleólogo, el hermano menor de Constantino, hasta 1460. En esta época huyó a la península Itálica después de la invasión otomana. Antes de su entrada a Italia, Tomás y todos sus hijos se convirtieron a la religión católica. Cuando su padre falleció en 1465, Andrés se quedó en Italia bajo la protección de los Estados Pontificios. Vivió en Roma, llamándose a sí mismo Imperator Constantinopolitanus ("Emperador de Constantinopla"), y se casó con una romana, llamada Catalina.

Se creía que Andrés durante su vida había gastado enormes sumas de dinero otorgadas por el Papado. Sin embargo, historiadores modernos ahora piensan que el dinero recibido del Papa era solamente el suficiente para un nivel de vida más bien pobre.

Buscando dinero y una mejor vida, Andrés trató de vender los derechos a la corona bizantina, que le correspondían a él de jure desde la muerte de su padre Tomás. Carlos VIII de Francia al principio acordó comprar los derechos de sucesión de Andrés en 1494. Sin embargo Carlos fallecería antes de realizar la transacción (7 de abril de 1498).

El hermano menor de Andrés, Manuel Paleólogo, arregló un trato con el sultán otomano Beyazid II, traspasándole los derechos del trono bizantino por una confortable pensión, y aparte Manuel sería recibido como un invitado de honor. El sucesor del sultán tendría a los hijos de Manuel, Andrés y Juan, convertidos al Islam, pero con la condición de hacerlos esclavos, como ocurrió con otros miembros de la familia de Manuel después de su muerte.

Andrés murió en la pobreza en 1502, habiéndole vendido sus títulos a Fernando II de Aragón y a Isabel I de Castilla (los Reyes Católicos). Mientras la mayoría de los eruditos piensan que Andrés no dejó descendientes, Donald M. Nicol en su libro El Emperador Inmortal reconoce como posibles descendientes de Andrés a Constantino Paleólogo, que sirvió en la Guardia Papal, y a una María que se casó con el noble ruso Mihail Vasilivich de Moscú.

Fuentes documentales italianas, parecen identificar a una hija de Constantino en una tal Domizia o Domenica, la concubina de Evandro Conti, un caballero que pertenece a la estirpe del Papa Inocencio III y madre de sus hijos Mario Conti y Julia Conti. Mario Conti no reclamó sus derechos sobre el trono de Constantinopla: él fue caballero de Malta y murió durante el Gran Sitio de Malta, en defensa del fuerte de San Telmo, en 1565, sin descendencia. Julia Conti fue monja en el monasterio de los santos Simeón y Judas, en Viterbo, bajo el nombre de Stefania.

Ancestros

Referencias 

 Jonathan Harris, Greek Émigrés in the West, 1400-1520, Camberley: Porphyrogenitus, 1995. ISBN 1-871328-11-X
 Jonathan Harris 'A worthless prince? Andreas Palaeologus in Rome, 1465-1502', Orientalia Christiana Periodica 61 (1995), 537-54
 Donald M. Nicol, The Immortal Emperor, Cambridge University Press, 1992, pp. 115–22. ISBN 0-521-41456-3.
 Steven Runciman, The Fall of Constantinople 1453, Cambridge University Press, 1965, pp. 183–4. ISBN 0-521-09573-5
 also see F. Rodriguez, Origine, cronología esuccesione degli Imperatori Paleologo, "Riv. di Araldica e Genealogia" I, 1933.

Emperadores del Imperio bizantino de la dinastía de los Paleólogos
Emperadores del Imperio bizantino del siglo XV
Católicos de Grecia